Delirious (englisch für „wahnsinnig“) steht für:

 Delirious (Band), deutsche Thrash-Metal-Band (ab 1990)
 Delirious?, christliche englische Rockband (1993–2009)

Werktitel:
 Jack allein im Serienwahn, original Delirious, auch Des Wahnsinns fette Beute, US-Spielfilm von  Tom Mankiewicz (1991)
 Blitzlichtgewitter, auch Delirious – Promi-Fieber, US-Independentfilm von Tom DiCillo (2006)

Siehe auch:
 Delirio (Begriffsklärung)
 Delirium (Begriffsklärung)